Maria Francisca Calmon Nogueira Vale da Gama (Portugal, aprox. 1841— Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1885), foi uma nobre brasileira, Baronesa de Muniz de Aragão.

Genealogia 
Filha do fidalgo Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama e de Maria Francisca Calmon da Silva Cabral e neta de José Inácio Nogueira da Gama e de Francisca Maria Valle de Abreu e Mello, por parte paterna. Sua mãe era filha do desembargador conselheiro Francisco Xavier da Silva Calmon e Ana Romana Calmon de Araújo, irmã da 1ª Baronesa de Sande, em Portugal e do 1º Barão de Itapagipe.

Biografia 
Casou-se com o Barão Egas Muniz Barreto de Aragão e Menezes e tiveram 9 descendentes.

Nobres do Brasil